Schatzker ist der Familienname von 
 Chaim Schatzker (* 1928), israelischer Historiker
 Otto Schatzker (1885–1959), österreichischer Kunsthändler